Loudon kan syfta på:

 Loudon, New Hampshire
 Loudon, Tennessee

Se även 
 Loudon County
 Loudun
 Loudon (auktor)